Соревнования по бегу на 100 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 5 и 6 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой мира в беге на 100 метров являлась Шелли-Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки. Она не защищала свой титул в связи с беременностью. 7 августа 2017 года, на следующий день после финала чемпионата мира, она родила сына, которого назвали Зион.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 6 забегах вышли 47 легкоатлеток.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.
Розанжела Сантос из Бразилии установила новый рекорд Южной Америки — 10,91.

Финал 
Финал в беге на 100 метров у женщин состоялся 6 августа 2017 года. Почти 80 метров дистанции в забеге лидировала Мари-Жозе Та Лу из Кот-д’Ивуара, но историческому успеху африканской бегуньи помешала американка Тори Боуи, успевшая настичь соперницу за пару метров до финиша. Бронзовая медаль досталась Дафне Схипперс, имевшей перед стартом худший результат в сезоне среди всех участниц. Олимпийская чемпионка 2016 года Элейн Томпсон провалила старт, после чего не смогла компенсировать эту неудачу по дистанции и финишировала пятой.

Примечания

Ссылки 
 

бег